Мариупольское кладбище  — городское кладбище в г. Таганроге.

История 
Кладбище было открыто в 2000 году. Со времени основания и до настоящего времени, данное кладбище является основным кладбищем города Таганрога, на котором производится подавляющее большинство захоронений умерших жителей города. С 2017 года в СМИ неоднократно упоминалось о скором исчерпании свободных мест для захоронений на Мариупольском кладбище и о необходимости создания нового кладбища.

Часовня Александра Невского 

В 2008 году, в ознаменование 65-летия освобождения Ростовской области и Таганрога, по инициативе настоятеля Свято-Троицкого прихода протоиерея Тимофея Фетисова на Мариупольском кладбище Таганрога была воздвигнута мемориальная часовня. Освящена часовня была в августе 2008 года, к 65-летию освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков.

Часовня святого воина-князя Александра Невского высотой 15 метров находится рядом с могилами советских солдат и офицеров, на аллее Славы. Внутри храма находится мемориальная стена с указанием названий дивизий, освобождавших Таганрог от фашистских захватчиков.

Ежедневно в часовне совершаются отпевания усопших и панихиды, принимаются записки с просьбами помолиться об усопших, ежедневно совершается древняя молитвенная традиция чтения Псалтири по усопшим.

Известные люди, похороненные на кладбище 
 Барановский, Владимир Анатольевич (1959—2021) — российский художник.
 Гаврюшкин, Олег Павлович (1927—2008) — российский историк, краевед, дважды лауреат премии им. И. Д. Василенко.
 Орехов, Борис Иванович (1943—2021) — российский математик, педагог, основатель и первый директор Таганрогского лицея.
 Пневский, Ариан Петрович (1924—2015) — настоятель Свято-Георгиевского храма в Таганроге.
 Рябоштанов, Сергей Юрьевич (1963—2009) — российский архитектор, главный архитектор Таганрога.

Источники 

Кладбища Таганрога